Zelenovka (en ucraïnès Зеленівка i en rus Зеленовка) és una vila de la província de Kherson, a Ucraïna, actualment sota control de Rússia. El 2021 tenia una població de 5.736 habitants.

Referències 

Pobles d'Ucraïna
Entitats de població de la província de Kherson